

Заґожин — село в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґожин — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства